Vrbice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Vrbice, comune del distretto di Nymburk, in Boemia Centrale
Vrbice, comune del distretto di Prachatice, in Boemia Meridionale
Vrbice, comune del distretto di Jičín, nella regione di Hradec Králové
Vrbice, comune del distretto di Karlovy Vary, nella regione di Karlovy Vary
Vrbice, comune del distretto di Břeclav, in Moravia Meridionale
Vrbice, comune del distretto di Rychnov nad Kněžnou, nella regione di Hradec Králové
Vrbice, comune del distretto di Litoměřice, nella regione di Ústí nad Labem